1. division i ishockey 1992-93 var den næstbedste række i dansk ishockey i sæsonen 1992-93. Turneringen var siden den foregående sæson blevet udvidet fra 8 til 14 og opdelt i en øst- og en vestkreds. Østkredsen havde deltagelse af 8 hold, mens vestkredsen bestod af 6 hold. Hver kreds spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle.

To hold kvalificerede sig til kvalifikationsspillet om oprykning til Eliteserien 1993-94: Hvidovre IK og Herlev IK. Heraf lykkedes det for førstnævnte at sikre sig oprykning til Eliteserien, hvor holdet senest havde spillet i 1979-80.

Resultater og stillinger

Østkredsen 

De otte hold spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle, hvilket gav 14 kampe til hvert hold.

Vestkredsen 

De seks hold spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle, hvilket gav 10 kampe til hvert hold.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Politiken, 19. og 26. oktober, 2., 9., 16., 23. og 30. november, 7., 14. og 21. december 1992.

Noter 

1992-93
Ishockey i 1992
Ishockey i 1993